Hesberg ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Hesberg (1898–1977), deutscher Politiker (CDU)
 Georg von Hesberg (Gesandter) († 1873), deutscher Gesandter
 Henner von Hesberg (* 1947), deutscher Klassischer Archäologe
 Louis von Hesberg (1824–1909), deutscher General der Kavallerie
 Louis von Hesberg (Offizier) (1788–1872), deutscher Offizier und religiöser Sozialist

Hesberg ist der Name folgender Orte:
 Hesberg (Herscheid), Ortsteil von Herscheid, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Heßberg